Europacupen i fotboll 1972/1973 vanns av Ajax, Nederländerna som tog sin tredje raka slutseger i turneringen då man i finalmatchen besegrade Juventus, Italien med 1–0 i Belgrad, i det dåvarande Jugoslavien, den 30 maj 1973. Ajax fick därmed behålla pokalen, och en ny tillverkades inför kommande säsong.

Inledande omgångar

Första omgången

Andra omgången

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Anmärkningslista

Referenser

Webbkällor

Externa länkar 
 Säsongen 1972/1973 på Uefas webbplats
 Europacupresultat på Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1972/1973
Fotbollssäsongen 1972/1973
1972 i Europa
1973 i Europa